Seznam občin departmaja Meurthe-et-Moselle zajema 594 občin.

(CUN) Communauté urbaine du Grand Nancy, ustanovljena leta 1995.

Meurthe-et-Moselle